Ди́вное — посёлок в Балтийском районе Калининградской области. Является административным центром сельского поселения Дивное. Самое западное село России.

Население

История 
С 1945 года в составе РСФСР, СССР. В 1946 году Нойендорф был переименован в посёлок Дивное.

Примечания 

Населённые пункты Балтийского городского округа
Крайние точки России